El Landgrave Alejandro Federico de Hesse (; 25 de enero de 1863, Copenhague - 26 de marzo de 1945) fue un príncipe de Hesse. Era hijo del Príncipe Federico Guillermo de Hesse-Kassel y de la Princesa Ana de Prusia. Entre 1888-1925 fue el Jefe de la Casa de Hesse, aunque abdicó del puesto en favor de su hermano el Príncipe Federico Carlos de Hesse-Kassel. Era discapacitado visualmente de nacimiento, y esto, añadido a su matrimonio morganático, jugó su papel en su decisión de abdicar.

Honores 
Recibió las siguientes órdenes y condecoraciones:

Ancestros

Referencias

Bibliografía 
 Ralph Philipp Ziegler: Alexander Friedrich Landgraf von Hessen (1863–1945). Leben und Werk eines Komponisten zwischen Romantik und Moderne. (= Studien zur hessischen Musikgeschichte 6.) Merseburger, Berlín 2001, ISBN 978-3-87537-292-2.

Enlaces externos 

Príncipes de Alemania
Casa de Hesse-Kassel
Nacidos en Copenhague